— японский сэйю. Сотрудничает с агентством Early Wing. Совместно с Нацуки Ханаэ ведёт радиопередачу . На девятой церемонии Seiyu Awards 2015 года был награждён как лучший начинающий актёр. C октября 2019 года женат на сейю Манами Нумакуре.

Роли

Аниме-сериалы 
2011
 Kimi to Boku — Пламо
 Mashiroiro Symphony: The Color of Lovers — Коити Мидзухара
2012
 Medaka Box Abnormal — Хякутё Хаяма
 Muv-Luv Alternative: Total Eclipse — Кил Ефремов
 Sket Dance — Кири Като
 Sword Art Online — Сёити Синкава, Ацуси Канэмото / Джонни Блэк
 Onii-chan Dakedo Ai Sae Areba Kankei Nai yo ne — Акито Химэнокодзи
 Tonari no Kaibutsu-kun — Сохэй Сасахара
 Tsuritama — Юки Санада
2013
 Gatchaman Crowds — Суганэ Татибана
 Blood Lad — Стаз
 Rozen Maiden ~Zurückspulen~ — Дзюн Сакурада
 Rescue Me! — Масаюки Мидзутани
 Kakumeiki Valvrave — Харуто Токисима
 Shingeki no Kyojin — Марко Ботт
 Hataraku Maou-sama! — Садао Мао
 Danbouru Senki Wars — Арата Сэна
 Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru — Эйта Кидо
 Beast Saga — Каннигароо
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next — Тома Судзуцуки
 High School DxD New — Вали Люцифер
 JoJo’s Bizarre Adventure — Марк
 Magi: The Kingdom of Magic — Сфинтус Кармен
 Yondemasuyo, Azazel-san — Гагиэль Амано
 Kakumeiki Valvrave 2 — Харуто Токисима
 Super Seisyun Brothers — Тика Симмото
 Ace of Diamond — Эйдзюн Савамура
 Nagi no Asukara — Канамэ Исаки
 Log Horizon — Сёрю
 Strike the Blood — Мотоки Ядзэ
 Gingitsune — Ёта Фудзимура
 Chihayafuru 2 — Тасиро, Масаки Оно
 Teekyuu 3 — Ёта Осимото
2014
 Hamatora — Найс
 Glasslip — Какэру Окикура
 Gokukoku no Brynhildr — Рёта Мураками
 Gundam Reconguista in G — Клим Ник
 Sidonia no Kishi — Нагатэ Таникадзэ
 Kanojo ga Flag o Oraretara — Сота Хататэ
 Shounen Hollywood: Holly Stage for 49 — Какэру Кадзама
 Argevollen — Токимунэ Сусуму
 Hunter × Hunter — Кандзай
 Sugar Soldier — Сюн Ирия
 Fuuun Ishin Dai Shougun — Сутэмару
 Shigatsu wa Kimi no Uso — Рёта Ватари
 Sword Art Online II — Сёити Синкава
 Denkigai no Honya-san — Умио
 Hero Bank — Рёма Исин
 Log Horizon — Сёрю
 Tales of Zestiria: Doushi no Yoake — Миклео
2015
 Ace of Diamond: Second Season — Эйдзюн Савамура
 Ansatsu Kyoushitsu — Юма Исогаи
 Shingeki! Kyojin Chuugakkou — Марко Бодт
 Aldnoah.Zero 2nd Season — Кланкейн
 Charlotte — Сё (3 серия)
 Gatchaman Crowds — Суганэ Татибана
 haikyuu!! 2 — Кэйдзи Акааси
 High School DxD BorN — Вали Люцифер
 Sidonia no Kishi: Dai-kyuu Wakusei Seneki — Нагатэ Таникадзэ
 Kuroko no Basuke 3 — Тихиро Маюдзуми
 Mini Hama: Minimum Hamatora — Найс
 Miss Monochrome — Собасси
 Rakudai Kishi no Cavalry — Икки Куроганэ
 Shounen Hollywood: Holly Stage for 50 — Какэру Кадзама
 Show by Rock!! — Кай
 Akagami no Shirayukihime — Дзэн Вистария
 Takamiya Nasuno Desu! — Ёта Осимото
 Teekyuu 4 — Ёта Осимото
 Teekyuu 6 — Ёта Осимото
 Ushio to Tora — Сатору Морицуна
 Yamada-kun to 7-nin no Majo — Рю Ямада
2016
 Ajin — Кэйсукэ Накадзима
 All Out!! — Муцуми Хатиодзи
 Ao no Kanata no Four Rhythm — Масая Хината
 Ansatsu Kyoushitsu Second Season — Юма Исогаи
 Days — Атому Исуруги
 Koutetsujou no Kabaneri — Сукари
 Mayoiga — Рэйдзи
 Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans — Хаш Мидди
 Monster Hunter Stories: Ride On — Шувал
 Prince of Stride: Alternative — Хадзимэ Идзумино
 Show by Rock!!♯ — Кай
 Show By Rock!! Short!! — Кай
 Akagami no Shirayukihime 2 — Дзэн Вистария
 Tales of Zestiria the X — Миклео
 Teekyuu 7 — Ёта Осимото
 Touken Ranbu: Hanamaru — Сисио
 Trickster — Кэнсукэ Ханасаки
 Saijaku Muhai no Bahamut — Фугиль Аркадия
2017
 Kabukibu! — Син Акуцу
 Tales of Zestiria the X Season 2 — Миклео
 NTR: Netsuzou Trap — Такэда
 Koi to Uso — Юкари Нэдзима
 Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e — Ёсукэ Хирата
 Dive!! — Рё Охира
2019
 We Never Learn — Нариюки Юига
 Welcome to Demon School! Iruma-kun — Кириво Эми
2020
 Bungou and Alchemist — Сайсэи Муро

Анимационные фильмы 
 Aura: Maryuuinkouga Saigo no Tatakai (2013) — Каваи
 Shingeki no Kyojin Zenpen: Guren no Yumiya (2014) — Марко Бодт
 Fw:Hamatora (2015) — Найс
 Sidonia no Kishi (2015) — Нагатэ Таникадзэ
 UFO Gakuen no Himitsu (2015) — Рэй
 Ao Oni: The Animation (2017) — Кодзи Манабэ

OVA 
 Koutetsu no Majo Annerose (2012) — Рикуро Татибана (1 серия)
 Code Geass: Boukoku no Akito (2012) — Рене Лорен
 Niji-iro Prism Girl (2013) — Тоя Итиносэ
 Rescue Me! (2013) — Масаюки Мидзутани
 Yamada-kun to 7-nin no Majo (2014) — Рю Ямада
 Strike the Blood: Valkyria no Oukoku-hen (2015) — Мотоки Ядзэ
 Strike the Blood II (2016) — Мотоки Ядзэ

ONA 
 Koro-sensei Q! (2016) — Юма Исогаи
 Pokémon Generations (2016) — сын Сакаки (5 серия)
 Mobile Suit Gundam Thunderbolt (2017) — Билли Хикхам

Видеоигры 
 Angelique Retour — Брайан
 Shironeko Tennis — Дин
 Fairy Fencer F — Фэнг
 Nil Admirari no Tenbin Teito Genwaku Kitan — Хисуи Хосикава
 Prince of Stride — Кадзуки Сатта, Хадзимэ Идзумино
 Yumeiro Cast — Кёя Асахино
 Kekkai Sensen — Леонардо Уотч
 Tales of Zestiria — Миклео
 Bungou to Alchemist — Сайсэи Муро
 Granblue Fantasy — Персиваль
 Genshin Impact — Беннет 
 Touken Ranbu — Сисио
 Ken ga Kimi Momoyo Tsuzuri — Судзукакэ
 Kamaitachi no Yoru — Тору

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Early Wing